Název Veselíčko má více sídelních celků:
 Veselíčko (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Veselíčko (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Veselíčko (Luká) – část obce Luká v okrese Olomouc
 Veselíčko (Žďár nad Sázavou) – část města Žďár nad Sázavou
 Veselíčko (okres Děčín) – zaniklá vesnice v okrese Děčín
 Veselíčko 1. díl – díl bývalé vesnice Veselíčko, část obce Veselé v okrese Děčín (dnes už pouze 1 dům)
 Veselíčko 2. díl – bývalý díl bývalé vesnice Veselíčko, bývalá část obce Markvartice v okrese Děčín (zcela zaniklá a zrušená)

Související články 
 Veselí – více sídel

Externí odkazy